Davisov pokal 1961 je bil petdeseti teniški turnir Davisov pokal.

Izidi

Ameriški del

Finale

Vzhodni del

Finale

Evropski del

Finale

Mednarodni del

Challenge

1961 v športu
1961